Dolina Latrobe
 Latrobe (rzeka)
 Latrobe (Tasmania) – miasto w Tasmanii
 Latrobe (Pensylwania) – miasto w Pensylwanii